Le nom Kevin O'Neill est porté par les personnes suivantes :
 Kevin O'Neill (1908-1985), un joueur australien de football australien ;
 Kevin O'Neill (1953-2022), un dessinateur anglais ;
 Kevin O'Neill (1957-), un entraîneur américain de basket-ball ;
 Kevin O'Neill (1982-), un joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
 Kevin O'Neill (-), un joueur irlandais de football gaélique ;
 Kevin O'Neill (-), un acteur ;
 Kevin O'Neill (-), un metteur en scène.
 Kevin O'Neill (1961-), un réalisateur américain.

Voir aussi